Ива́н Ребро́в:
 Ребров, Иван Иванович (?—1666) — казачий пятидесятник, первооткрыватель земель северной Якутии.
 Ребров, Иван Павлович  —  и. о. председателя Совета Народных Комиссаров Киргизской ССР.
 Ребров, Иван Павлович (1931—2008) — немецкий певец. Исполнял русские песни и романсы, оперные партии, литургии.